Toplica peut est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Toplica, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Toplica, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
la Toplica, une rivière, affluent de l'Ilova ;
en Serbie
la Toplica, une rivière qui se jette dans la Južna Morava ;
la Toplica, une région géographique qui tire son nom de la rivière Toplica ;
le district de Toplica, une subdivision administrative de la Serbie centrale.